Highwayman oder Highwaymen ist:

in Film und Fernsehen:
 Highwayman (Fernsehserie), US-amerikanische Actionserie (1987–1988)
 The Highwayman, deutscher Titel Der maskierte Kavalier, US-amerikanischer Mantel- und Degen-Abenteuerfilm (1951)
 The Highwayman (2000), amerikanisch-kanadisches Filmdrama
 Highwaymen (2004), amerikanisch-kanadischer Actionfilm
 The Highwaymen (2019), US-amerikanischer Spielfilm von John Lee Hancock

in der Musik:
 Highwayman (Lied) von Jimmy Webb (1977)
 Highwaymen Motorcycle Club, Motorradclub aus Detroit, eine Outlaw Motorcycle Gang
 The Highwaymen (Folk-Rock-Band) USA (ab 1960)
 The Highwaymen (Countryband), US-amerikanische Supergroup (1985–1995)